В одиночному розряді тенісного турніру Clarins Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Сандра Чеккіні здобула титул, у фіналі перемігши Емануелу Зардо 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Жулі Алар (півфінал)
 Забіне Гак (чвертьфінал)
 Рейчел Макквіллан (1-ше коло)
 Емануела Зардо (фінал)

 Барбара Паулюс (2-ге коло)
 Сандра Чеккіні (переможниця)
 Вероніка Мартінек (чвертьфінал)
 Мерседес Пас (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Clarins Open